Szlachta (adel), de voormalige naam voor de aristocratie van het Kieskoninkrijk Polen-Litouwen
Szlachta (Pommeren), een plaats in het Poolse district Starogardzki